Лос Позос има више значења:

 Лос Позос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Позос (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Позос (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Позос (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Позос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Позос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Позос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Позос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Позос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Позос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Позос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Позос, Ла Преса Вијеха (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Позос (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Позос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Позос (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Позос (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Позос, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Позос, Пинар де Осориос (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Позос (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос, Зирио Чико (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Позос (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Позос (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Позос, Танке Санта Роса (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Позос (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Позос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Позос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Позос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Позос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Позос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Позос (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Позос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Позос (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Позос (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Позос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Позос, Танке Санта Роса (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Позос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Позос (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Позос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Позос, Чуј Маркез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику